La coolitude renvoie à un dérivé moderne du mot coolie, désignant la diversité culturelle issue de la pratique de l'engagisme. Et ce, dans un esprit non-violent, d'ouverture. Le terme et le concept ont été inventés par le sémiologue Khal Torabully dans son livre Cale d'étoiles-Coolitude (1992).
 La coolitude peut désigner une posture ou une attitude dite « cool » afin de dissimuler une réalité (une autorité, un aspect condamnable, un rang socio-économique, etc.)